Рамс:
 Рамс, Дитер — дизайнер;
 Рамс — карточная игра.